Radenković ist der Familienname folgender Personen: 

 Aleksandar Radenković (* 1979), deutscher Schauspieler
 Danica Radenković (* 1992), serbische Volleyball-Nationalspielerin
 Petar Radenković (* 1934), jugoslawischer Fußballspieler